VGI steht für:

 Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, Verkehrsverbund in und rund um Ingolstadt
 Volunteered geographic information, die raumbezogenen Informationen, die Laien erheben, organisieren und öffentlich bereitstellen

Abkürzung